Александр Иванович Одоевский
 Одоевский, Александр Иванович (1738—1797) — сенатор, тайный советник.
 Одоевский, Александр Иванович (1802—1839) — поэт-декабрист.